Sari – indumento femminile tradizionale indiano
Sari – città dell'Iran
Sari – forma finlandese del nome proprio di persona Sara

Medicina
SARI - classe di farmaci antidepressivi